Действующая чемпионка турнира бельгийка Жюстин Энен объявила в мае о завершении спортивной карьеры и поэтому не принимала участие в турнире.

Победительницей стала американка Серена Уильямс, которая в финале обыграла сербскую теннисистку Елену Янкович 6-4, 7-5.

Посев 

  Ана Иванович (Второй раунд)
  Елена Янкович (Финал)
  Светлана Кузнецова (Третий раунд)
  Серена Уильямс (Титул)
  Елена Дементьева (Полуфинал)
  Динара Сафина (Полуфинал)
  Винус Уильямс (Четвертьфинал)
  Вера Звонарёва (Второй раунд)
  Агнешка Радваньская (Четвёртый раунд)
  Анна Чакветадзе (Первый раунд)
  Даниэла Гантухова (Первый раунд)
  Марион Бартоли (Четвёртый раунд)
  Агнеш Савай (Второй раунд)
  Виктория Азаренко (Третий раунд)
  Патти Шнидер (Четвертьфинал)
  Флавия Пеннетта (Четвертьфинал)

<ol start="17">
  Ализе Корне (Третий раунд)
  Доминика Цибулкова (Третий раунд)
  Надежда Петрова (Третий раунд)
  Николь Вайдишова (Второй раунд)
  Каролина Возняцки (Четвёртый раунд)
  Мария Кириленко (Первый раунд)
  Линдсей Дэвенпорт (Третий раунд)
  Шахар Пеер (Первый раунд)
  Франческа Скьявоне (Второй раунд)
  Анабель Медина Гарригес (Второй раунд)
  Алёна Бондаренко (Третий раунд)
  Катарина Среботник (Четвёртый раунд)
  Сибиль Баммер (Четвертьфинал)
  Ай Сугияма (Третий раунд)
  Виржини Раззано (Первый раунд)
  Амели Моресмо (Четвёртый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые